Дортмунд 2010 — 38-й международный турнир, проходивший в Дортмунде с 15 по 25 июля.

Ле Куанг Льем квалифицировался на этот турнир после победы на Аэрофлот опене (2010).

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2730,67).
 Контроль: 100 минут на первые 40 ходов, потом 50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца партии. Начиная с первого хода игрок получает 40 секунд за каждый сделанный ход.

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на июль 2010 года.

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Дортмунд 2010 на сайте Chess.co.uk

Дортмунд (шахматный турнир)
Июль 2010 года
2010 год в шахматах